L'Équipe de France de football en 2005 s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde de 2006. Mal engagés dans leur groupe de qualification, les Bleus enregistrent au cœur de l'été les retours simultanés en sélection de Zidane, Thuram et Makelele et obtiennent dans la douleur leur billet pour l'Allemagne.

Les matches 

A : match amical. QCM : match qualificatif pour la Coupe du monde 2006

Les joueurs 

France
2005